Der Begriff Verwendungsnachweis steht für:

Verwendungsnachweis im deutschen Haushaltsrecht
Teileverwendungsnachweis in der produzierenden Wirtschaft